Хмырово — название населённых пунктов в России:

 Хмырово — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Хмырово — деревня в Тамалинском районе Пензенской области.